Distrito de Ocobamba puede referirse a:

 Distrito de Ocobamba, ubicado en la provincia de La Convención, Cuzco, Perú;
 Distrito de Ocobamba, ubicado en la provincia de Chincheros, Apurímac, Perú.